, (né le  à Kitahiroshima dans la Préfecture de Hokkaidō, Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur internationale depuis 2000, il a représenté son pays à dix occasions jusqu'à présent. Il joue avec le Kokudo Keikaku HC et continue d'y évolué lorsque le club prend le nom des Seibu Prince Rabbits. Il y a remporté deux titres consécutifs de l'Asia League.

En 2009-2010, il signe avec les Oji Eagles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Toyo ||Japon || || || || || || || || || ||
|-
|2001-2002 ||Seibu Bears Tokyo ||Japon ||40 ||9 ||16 ||25 || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Seibu Bears Tokyo ||Japon || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||16 ||11 ||8 ||19 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||31 ||18 ||21 ||30 ||50 ||7 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2005-2006 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||38 ||11 ||18 ||29 ||98 ||12 ||3 ||4 ||7 ||28
|-
|2006-2007 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||33 ||12 ||24 ||36 ||107 ||7 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||27 ||13 ||20 ||33 ||40 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||35 ||7 ||12 ||19 ||46 ||11 ||2 ||3 ||5 ||20
|-
|2009-2010 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||14 ||31 ||45 ||56 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2010-2011 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||12 ||45 ||57 ||46 ||4 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2011-2012 ||Oji Eagles ||Asia League ||36 ||6 ||28 ||34 ||66 ||7 ||1 ||4 ||5 ||28
|-
|2012-2013 ||Oji Eagles ||Asia League ||34 ||6 ||17 ||23 ||44 ||7 ||1 ||5 ||6 ||12
|-
|2013-2014 ||High1 ||Asia League ||42 ||8 ||26 ||34 ||50 ||3 ||0 ||1 ||1 ||27
|-
|2014-2015 ||Nippon Paper Cranes ||Asia League || 32|| 2|| 6||8 ||22 || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Nippon Paper Cranes || Asia League || 43 || 3 || 6 || 9 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2000 || ||Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|2002 || Japon || Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 29 ||
|-
|2003 || Japon || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2004 || Japon || Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 ||
|-
|2005 || Japon || Championnat du monde div. 1 || 5 || 3 || 3 || 6 || 6 ||
|-
|2006 || Japon || Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 10 ||
|-
|2008 || Japon || Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6 ||
|-
|2009 || Japon || Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|2009 || Japon || Qualifications olympiques || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 ||
|-
|2010 || Japon || Championnat du monde div. 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1978
Naissance dans la sous-préfecture d'Ishikari
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Kokudo Keikaku HC
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur des Oji Eagles
Joueur du High1
Joueur des Nippon Paper Cranes
Attaquant de hockey sur glace